Болоновка:

 Болоновка — деревня в составе Черноборского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Болоновка — река в Быховском районе Беларуси.